Mörn ist ein geographischer Name:

Orte:
 Mörn (Engelsberg), Siedlungsplatz der Gemeinde Engelsberg im Landkreis Traunstein, Bayern
 Mörn (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Mörn (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mörn (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mörn (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern

Gewässer:
 Mörn, anderer Name des Mörnbachs, der bei Neuötting im Landkreis Altötting, Bayern, von rechts dem Inn zufließt